Bukvice est un toponyme qui peut désigner :

Luby, le nom d'une ancienne commune du département des Hautes-Pyrénées, dans la région Occitanie, aujourd'hui Luby-Betmont.

Luby, une commune du district de Cheb, dans la région de Karlovy Vary.

Voir aussi 
 Łuby